Linha do Oeste
 Linha Oeste da Fepasa
 Linha Oeste do Metrô de Fortaleza

Desambiguações de transporte